Naja () est un genre de serpents de la famille des Elapidae. La majorité des serpents connus sous le nom de « cobra » appartiennent à ce genre. Ils sont répandus dans presque toute l'Afrique et l'Asie du Sud, et une espèce est présente en Asie centrale.

Étymologie 
Le terme Naja pourrait dériver de Nâga, un emprunt à l'hindi, terme qui désigne des serpents mythiques ou du taxon Naia, Naja eux-mêmes un emprunt par des Flamands à un dialecte srilankais. C'est un mot apparenté au proto-germanique *slangô, *snakô (« serpent »).

Description 
Les serpents du genre Naja ont un corps assez élancé et comme presque tous les Élapidés ils ressemblent à des couleuvres. Les cobras se reconnaissent notamment à la capacité qu'ils ont de se dresser face à un prédateur et d'aplatir leur cou en écartant leurs côtes pour paraître plus grands. Toutes les espèces du genre ont cette capacité sauf Naja multifasciata (le cobra fouisseur) qui l'a perdue. Naja naja (le cobra indien) est l'espèce qui élargit le plus fortement son cou en faisant apparaître des dessins colorés caractéristiques de l'espèce à l'avant et à l'arrière.

La plupart des espèces atteignent entre 1 et 2 mètres de longueur, mais un certain nombre peuvent facilement dépasser les 2 mètres. Parmi les espèces connues pour être les plus grandes du genre, Naja melanoleuca (le cobra des forêts) peut atteindre  (mais cette espèce a récemment été subdivisée en cinq espèces distinctes, dont les dimensions moyennes sont assez similaires ; les plus grands spécimens répertoriés pour le moment mesurent entre 2,6 et  et sont attribués à trois espèces : Naja melanoleuca au sens restreint, Naja subfulva et Naja guineensis). Il y a aussi Naja annulata (le cobra d'eau) qui peut mesurer , et le cobra égyptien, Naja haje (ou Naja senegalensis, une espèce proche récemment différenciée) qui peut atteindre près de . Mais on peut également citer Naja ashei, le « cobra cracheur géant » d'Afrique orientale, une espèce aujourd'hui différenciée de Naja nigricollis et bien plus grande que ce dernier, pouvant atteindre . L'espèce la plus petite est Naja multifasciata (le cobra fouisseur), une espèce d'Afrique centrale autrefois classée dans le genre Paranaja mais que les analyses génétiques ont étonnamment permis de reclasser comme étant assez proche de Naja melanoleuca et donc dans le genre Naja, bien que l'analyse morphologique avait déjà permis de suspecter cette parenté avant les résultats génétiques. Cette espèce n'atteint que 50 à . Avant l'intégration de cette dernière, l'espèce la plus petite était Naja pallida (le cobra cracheur rouge).

Répartition 
Les  actuelles de ce genre se rencontrent un peu partout en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Indonésie.

Venin 

Tous les Naja sont des serpents très venimeux à dentition protéroglyphe (crochets venimeux non mobiles situées à l'avant de la gueule). Leur venin est notamment composé de substances neurotoxiques, ce qui est typique de la famille des Élapidés, qui bloquent le système nerveux et provoquent la paralysie. Mais le venin de certaines espèces contient en outre des substances cytotoxiques qui provoquent des gonflements et des nécroses des tissus avec un pouvoir anticoagulant important.

Plusieurs espèces du genre Naja, mais pas toutes les espèces, sont des cobras cracheurs. Leurs crochets venimeux possèdent un orifice sur leurs parties antérieures qui permet à ces cobras de projeter du venin à distance. La portée du jet de venin est variable d'une espèce à l'autre. Ils n'utilisent cette technique que pour se défendre contre les prédateurs et non pour tuer leurs proies. Le venin, au contact de la peau de la victime, possède un fort pouvoir irritant. S'il atteint l’œil, il provoque une sensation violente de brûlure et entraîne une cécité qui peut devenir définitive si le venin n'est pas rincé rapidement.

Les cobras cracheurs sont notamment les espèces du sous-genre Afronaja (toutes les espèces de ce sous-genre : N. nubiae, N. pallida, N. katiensis, N. nigricollis, N. ashei, N. mossambica et N. nigricincta) ainsi qu'une partie des espèces du sous-genre Naja (N. siamensis, N. mandalayensis, N. sumatrana, N. sputatrix, N. philippinensis et N. samarensis). En revanche aucune espèce des sous-genres Boulangerina et Uraeus ne crache de venin, ni une partie des espèces du sous-genre Naja (N. naja, N. oxiana, N. kaouthia, N. atra).

Hemachatus haemachatus est un autre « cobra cracheur » qui ne fait pas partie du genre Naja.

Liste des espèces et taxonomie 
Selon  :
 Naja anchietae (Bocage, 1879)
 Naja annulata (Buchholz & Peters, 1876) - Cobra d'eau
 Naja annulifera (Peters, 1854)
 Naja arabica (Scortecci, 1932)
 Naja ashei (Wüster & Broadley, 2007)
 Naja atra (Cantor, 1842) - Cobra chinois
 Naja christyi (Boulenger, 1904)
 Naja guineensis (Broadley, Trape, Chirio, Ineich & Wüster, 2018)
 Naja haje (Linnaeus, 1758) - Cobra égyptien
 Naja kaouthia (Lesson, 1831) - Cobra à monocle
 Naja katiensis (Angel, 1922)
 Naja mandalayensis (Slowinski & Wüster, 2000)
 Naja melanoleuca (Hallowell, 1857)
 Naja mossambica (Peters, 1854) - Cobra cracheur du Mozambique
 Naja multifasciata (Werner, 1902)
 Naja naja (Linnaeus, 1758) - Cobra indien
 Naja nigricincta (Bogert, 1940)
 Naja nigricollis (Reinhardt, 1843) - Cobra cracheur noir
 Naja nivea (Linnaeus, 1758) - Cobra du Cap
 Naja nubiae (Wüster & Broadley, 2003)
 Naja oxiana (Eichwald, 1831)
 Naja pallida (Boulenger, 1896) - Cobra cracheur rouge
 Naja peroescobari (Ceríaco, Marques, Schmitz & Bauer, 2017)
 Naja philippinensis (Taylor, 1922)
 Naja sagittifera (Wall, 1913)
 Naja samarensis (Peters, 1861)
 Naja savannula (Broadley, Trape, Chirio & Wüster, 2018)
 Naja senegalensis (Trape, Chirio & Wüster, 2009)
 Naja siamensis (Laurenti, 1768)
 Naja sputatrix (Boie, 1827) - Cobra cracheur indonésien
 Naja subfulva (Laurent, 1955)
 Naja sumatrana (Müller, 1890) - Cobra cracheur équatorial

Des espèces nouvelles ont été distinguées grâce à plusieurs travaux génétiques durant ces deux dernières décennies. Parfois il s'agit de taxons auparavant considérés comme sous-espèces avec de notables différences morphologiques, qui furent simplement élevés au rang d'espèces, mais dans certains cas il s'agit d'espèces dites "cryptiques" nouvelles pour la science comme c'est le cas pour le complexe d'espèces de Naja melanoleuca désormais subdivisé en cinq espèces distinctes.

Une étude de 2009 fondée sur les traits morphologiques et la phylogénie propose de distinguer 4 sous-genres : Naja, Afronaja, Boulengerina et Uraeus.

Sources 
 Laurenti, 1768 : Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium austriacorum, Vienna Joan Thomae,  (texte intégral).

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Elapidae
Genre de serpents (nom scientifique)